Michał Frąckowiak (ur. 1961) – polski menedżer i ekonomista, wiceminister współpracy gospodarczej z zagranicą
 Michał Frąckowiak  (ur. 1978) – polski astrofizyk i programista